Liberty County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Liberty County (Florida)
Liberty County (Georgia)
Liberty County (Montana)
Liberty County (Texas)